

Cinéma 
 You and I est un film de Roland Joffé sorti en 2011.

Musique

Album 
 You and I, un album de The Pierces sorti en 2011 ;
 You and I, un album posthume de Jeff Buckley sorti en 2016 ;

Chanson 
 You and I (We Can Conquer the World), une chanson extraite de l'album Talking Book de Stevie Wonder sortie en 1972 ;
 You and I, une chanson extraite de l'album A Day at the Races du groupe Queen sortie en 1976 ;
 You and I, une chanson de Eddie Rabbitt et Crystal Gayle sortie en 1982 ;
 You and I, une chanson extraite de l'album Pure Instinct du groupe Scorpions sortie en 1996 ;
 Yoü and I, une chanson extraite de l'album Born This Way de la chanteuse américaine Lady Gaga sortie en 2011 ;
 You and I, une chanson de t.A.T.u. sortie entre 2008 et 2010 ;
 You and I, une chanson du groupe anglo-irlandais One Direction sortie en 2014 ;
 You and I, une chanson du groupe Delegation ;
 You And I, une chanson du groupe sud-coréen Dreamcatcher (드림캐쳐) sur l'album Escape The Era, sortie le .